MBR (motorfiets), een Italiaans motorfietsmerk
Master boot record, een deel van de harde schijf van een computer
Membraanbioreactor, een type biologische reactor